Fabat (cognom)
 Calpurni Fabat (s. I), cavaller romà
 Luci Rosci Fabat (s. I aC) lloctinent de Juli Cèsar a la Gàl·lia